Vlag van Montfort (Nederland): vlag van de voormalige Limburgse gemeente Montfort;
Vlag van Ambt Montfort: vlag van de voormalige Limburgse gemeente Ambt Montfort;

Zie ook
Vlag van Montfoort: vlag van de Utrechtse gemeente Montfoort.